«Окончательный монтаж» () — британский фильм 1998 года.

Сюжет 
После похорон Джуда его жена Сэйди собирает всех друзей у него дома, и они просматривают некую видеокассету неизвестного содержания. Оказывается, что это фильм, который Джуд снимал скрытой камерой в течение последних двух лет. Главные герои этого фильма — его ничего не подозревающие друзья.

В ролях 
 Рэй Уинстон — Рэй
 Джуд Лоу — Джуд
 Сэйди Фрост — Сэйди
 Джон Брэкетт — Джон
 Уилльям Скалли — Билл
 Марк Бёрдис — Марк
 Перри Бенсон — Тони
 Лиза Марш — Лиза
 Рэй Бёрдис — Бёрдис
 Доминис Анчиано — Доминик
 Холли Дэвидсон — Холли

Ссылки 
 

Критика
 
 
 

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы Великобритании